Ве́треница лю́тичная, или Ветреница лютикови́дная, или Ветреница лю́тиковая () — растение семейства Лютиковые, вид рода Ветреница.

Распространение и экология 
Ветреница лютичная распространена в европейской части России, Предкавказье, Южной Сибири, в Центральной Европе, Средиземноморье, Малой Азии, интродуцирована на Британские острова. Растение произрастает в лесах, в основном широколиственных (буковых, дубовых, грабовых, липовых), иногда в елово-широколиственных.

Биологическое описание 

Ветреница лютичная — многолетнее корневищное травянистое растение высотой до 30 см. Корневище ползучее длинное, поверхностно расположенное, чётковидное.

Прикорневых листьев нет или лист один, пальчато-рассечённый, на длинном черешке.

Цветки золотисто-жёлтые до 3 см диаметром, с пятью лепестками. Цветоносы одиночные, иногда их от 2 до 5 штук. Растение цветёт в апреле — мае, от 15 до 20 дней.

Плод — листовка, образуется в июле.

Использование 
Ветреница лютичная культивируется как декоративное растение.

Даёт пчёлам пыльцу.

Таксономия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Anemone ranunculoides на Tela Botanica

Лютиковые
Флора Евразии
Клумбовые растения
Медоносы
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum